Giovanni Visconti – arcivescovo di Milano e Signore della città e della Lombardia
 Giovanni Visconti – ciclista italiano
 Giovanni Visconti di Gallura, padre di Nino Visconti – penultimo Giudice di Gallura
 Giovanni Visconti da Oleggio, discepolo di Giovanni Visconti – signore di Bologna dal 1355 al 1360